Het Italiaanse en Portugese woord voor luchthaven en daarom het voorvoegsel van  diverse luchthavens
Aeroporto (metrostation), een metrostation in Lissabon gelegen aan de Rode lijn